Nanticoke pode se referir a:

 Nanticokes, tribo indígena originária da região do atual estado do Delaware, nos Estados Unidos
 Língua nanticoke, idioma algonquino falado por este povo

Topônimos 
Estados Unidos
 Rio Nanticoke, nos estados de Delaware e Maryland
 Nanticoke Hundred, subdivisão não-incorporada do condado de Sussex, em Delaware
 Nanticoke (Maryland), comunidade não-incorporada
 Nanticoke (Nova Iorque), cidade no estado de Nova Iorque
 Nanticoke (Pensilvânia), cidade no estado da Pensilvânia

Canadá
 Nanticoke (Ontário), cidade na província de Ontário
 Estação Geradora de Nanticoke, maior usina de energia movida a carvão na América do Norte

Desambiguação